Бектаев:
 Бектаев, Калдыбай Бектаевич
 Бектаев, Али Абдикаримович